Бентинк:

 Бентинк — дворянский род, ещё в XIV веке живший в Гельдерне.
 Бентинк — остров в группе Уэлсли в заливе Карпентария (Квинсленд, Австралия).